Dauphin, het Franse woord voor dolfijn, heeft verschillende betekenissen:

 Dauphin (kroonprins), de titel van een Franse kroonprins
 Dauphin (kaas), de naam van een Franse kaas
 Renault Dauphine was een automodel van Renault
 Dauphin (Alpes-de-Haute-Provence), gemeente in het Franse departement Alpes-de-Haute-Provence
 Dauphin (Pennsylvania), plaats in de VS
 Fort-Dauphin, de koloniale naam van de stad Tôlanaro in Madagaskar
 Dauphin (blad), Belgisch tijdschrift van Uitgeverij Averbode en Franstalig zusterblad van Zonnestraal